Silver (von engl. „Silber“) steht für:
 Silver (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Silver (Band), Glam-Punk-Rockband aus Norwegen
 Silver (Computerspiel), Computerspiel
 Silver-Locus, Genort, dessen Produkt eine Rolle in der Melaninsynthese spielt
 Satz von Silver, Satz aus der Mengenlehre

Silver ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten
 Silver (Arkansas)
 Silver (South Carolina)
 Silver (Texas)

geografischer Objekte:
 Silver Ridge, Gebirgskamm in der Ross Dependency, Antarktika
 Silver Fork American River, Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien

Unternehmen:
 US Silver, Bergbauunternehmen
 C. T. Silver Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Silvers
 Sylver, belgische Band rund um die Sängerin Silvy de Bie